La DFB Cup 1976-77 fu la 34ª edizione della coppa nazionale tedesca. Iniziò il 6 agosto 1976 e terminò il 30 maggio 1977. Furono 128 le squadre che si contesero la coppa in 7 turni. In finale il  sconfisse lo  1 – 0 nella ripetizione della partita terminata in parità dopo i tempi supplementari. Fu l'unica finale di coppa a essere rigiocata.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|06.08.1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|07.08.1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|08.08.1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.08.1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.09.1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|07.09.1976

Ripetizioni 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.09.1976

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15.10.1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16.10.1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17.10.1976

Ripetizioni 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.11.1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16.11.1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15.12.1976

Terzo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15.12.1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17.12.1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18.12.1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19.12.1976

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|08.01.1977

Ripetizione 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.01.1977

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.02.1977

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19.02.1977

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|07.04.1977

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.05.1977

Ripetizione 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.05.1977

(2º successo)

Note

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 1976-1977

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calcio nel 1976
Calcio nel 1977
Edizioni della Coppa di Germania